Zdravinje est un toponyme qui peut désigner :
Zdravinje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Zdravinje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.